Флокхарт () — английская фамилия. Известные носители:

 Флокхарт, Калиста (род. 1964) — американская актриса.
 Флокхарт, Роб (род. 1956) — канадский хоккеист.
 Флокхарт, Рон (1923 — 1962) — шотландский автогонщик.